Bulungu (stad), een stad in de provincie Kwilu in Congo-Kinshasa
 Bulungu (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Kwilu in Congo-Kinshasa